Ел Љано Колорадо има више значења:

 Ел Љано Колорадо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано Колорадо (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику